

Geografia 
 Shapira – quartiere di Tel Aviv

Persone 
 Moses Wilhelm Shapira (1830-1884) – antiquario russo di origine ebraica
 Haim-Moshe Shapira (1902-1970) – politico israeliano
 Anita Shapira (1940) – storica israeliana
 Omer Shapira (1994) – ciclista su strada israeliana

Voci correlate 
 Shapiro
 Spira